Дени́с Евге́ньевич Яку́ба (26 мая 1996, Сотниковское, Ставропольский край, Россия) — российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Выступал в молодёжной сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.

Карьера

Клубная 
Футболом начинал заниматься в родном селе Сотниковское, где играл в местной команде «Гигант» под руководством Юрия Алексеевича Михайленко и Сергея Владимировича Христенко. В её составе в 2008 году стал серебряным призёром первенства Ставропольского края среди детей своего возраста. В одной из игр Дениса заметили селекционеры из школы «Чертаново» и пригласили его к себе. В Москве Якуба начал тренироваться в команде 1996-го года рождения, руководимой Михаилом Сергеевичем Буренковым.

В сентябре 2011 года в составе сборной Москвы, сформированной на базе команды «Чертаново», впервые стал победителем Первенства России среди межрегиональных объединений, проводившемся в Крымске, и получил звание «Кандидат в мастера спорта РФ» по футболу. В финале сборная Москвы победила сборную Приволжья со счётом 3:2.

В мае 2012 года стал с «Чертаново» чемпионом России по футболу среди команд спортивных школ и клубов (игроки 1996 г.р.). Был признан лучшим полузащитником чемпионата.

В ноябре 2012 года в составе сборной Москвы, за которую выступали воспитанники столичных школ «Чертаново» и «Локомотив-2», стал победителем Первенства России среди межрегиональных объединений, проводившемся в Крымске. Также был признан лучшим игроком турнира.

В апреле 2013 года в составе команды «Чертаново» стал победителем престижного футбольного турнира «Монтегю» для клубных команд.

31 августа 2013 года подписал двухлетний контракт с клубом российской премьер-лиги «Кубань» из Краснодара и 2 сентября был заявлен за клуб. В новом клубе Денис был заигран за молодёжку «жёлто-зеленых», однако во второй половине сезона стал привлекаться к тренировкам за основу. 23 сентября 2015 дебютировал в основном составе «Кубани» в кубковом матче против ярославского «Шинника».

В сборной 
За юношескую сборную России 1996-го года рождения дебютировал 14 марта 2011 года в контрольном матче против «Академии им. Коноплёва» (3:2). Первый официальный матч провёл 23 апреля 2011 года на XIII Мемориале Франко Галлини в Италии. Сборная России уступила местному клубу местный «Портогруаро» 0:1.
В 2012 году в составе сборной принимал участие в международном турнире «Монтегю» и Мемориале имени Виктора Банникова. На Мемориале сборная заняла второе место, уступив хозяевам, сборной Украины, в серии послематчевых пенальти. В отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы 2013 года дебютировал 25 сентября 2012 года в игре со сверстниками из Чехии, завершившихся разгромом российской сборной 0:3. В следующей игре с датчанами на 69-й минуте оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку. Больше в отборочных матчах Якуба участия не принимал, однако главный тренер команды Дмитрий Хомуха вызвал его на финальную стадию чемпионата Европы в Словакию. На турнире Денис провёл все пять игр без замен. В стартовой встрече чемпионата со сборной Украины он на 62-й минуте отдал голевую передачу на Максима Майровича, который увеличил преимущество россиян в счёте. В финале сборная России обыграла сверстников из Италии в серии пенальти и стала победителем юношеского чемпионата Европы. Якуба, как и его партнёры по сборной, получил за эту победу звание «Мастер спорта Российской Федерации».

Клубная статистика

Достижения 
 Победитель чемпионата Европы (до 17 лет) (1): 2013
 Победитель Чемпионата России по футболу среди команд спортивных школ и клубов (игроки 1996 г.р.) (1): 2012

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Мастера спорта России
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Кубань-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Крылья Советов»